Plusieurs groupes armés djihadistes se sont donné le nom de Jund al-Sham (« Les soldats du Levant ») : 
 Jound al-Cham (Liban) : un mouvement jihadiste Palestinien actif au Liban.
 Jound al-Cham (Syrie) : un mouvement jihadiste tchétchène actif en Syrie lors de la Guerre civile syrienne.